Allostemma är ett släkte av steklar. Allostemma ingår i familjen gallmyggesteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gallmyggesteklar
Allostemma